Бикон-Хилл,  — популярное в англоязычных странах название населённых пунктов, городских районов, резиденций и др.

США 
 Бикон-Хилл (Бостон) — престижный район г. Бостон
 Бикон-Хилл (Нью-Джерси)
 Бикон-Хилл (Сиэтл) — район г. Сиэтл

Канада 
 Бикон-Хилл (Оттава) — район г. Оттава, ранее в составе пос. Глостер